O Associação Juventus é um clube multidesportivo de Assomada, na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Possui futebol e atletismo.

Classificações regionais

Notas

Ligação externo
Asso-Juventus na Web Cup 

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Santa Catarina (Cabo Verde)